Faustinus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Faustinus, römischer Gegenkaiser
 Aulus Caecilius Faustinus, römischer Konsul 99
 Gaius Iunius Faustinus Placidus Postumianus, römischer Suffektkonsul (Kaiserzeit)
 Gnaeus Minicius Faustinus (Konsul 91), römischer Suffektkonsul 91
 Gnaeus Minicius Faustinus (Konsul 117), römischer Suffektkonsul 117
 Marcus Caelius Faustinus, 206 zusammen mit Publius Tullius Marsus Suffektkonsul

 Titus Apusulenus Faustinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Faustinus (Statthalter), römischer Statthalter Ägyptens 359–361

 Faustinus Lux, Pseudonym von Eduard Frederich (1811–1864), deutscher Arzt, Historienmaler und Zeitungsverleger
 Faustinus von Rom († um 303), christlicher Märtyrer und Heiliger, siehe Simplicius, Faustinus und Beatrix
 Faustinus, Märtyrer des 2. Jhs., siehe Faustinus und Jovita

Siehe auch:
 Faustin